El término L2 puede referirse, en esta enciclopedia:

En ciencias de la salud
 al haplogrupo L2 de ADN mitocondrial humano;
 a la segunda vértebra lumbar;

En lingüística 
 a la segunda lengua (L2), la lengua no materna adquirida por un hablante;
 a la línea 2 de varios servicios de transporte público del mundo;

En matemáticas
 a L2, un tipo de punto de Lagrange;
 a espacios de Hilbert L2 de funciones de cuadrado integrable;
 a espacio de Hilbert  de sucesiones cuyos términos al cuadrado forman una serie convergente;
 a L2 Puppis, una estrella de la constelación Puppis;

En videojuegos
 al videojuego Lineage II.